Youth Against Christ é o álbum de estreia da banda de death metal dos Países Baixos Altar, lançado em 1994. São nove faixas, incluindo os destaques "Throne Of Fire", "Jesus Is Dead", "Cross The Bridge Of False Prophecies" e "Hypochristianity", e melhorou a imagem da banda na cena underground do metal europeu. O álbum contém um trocadilho com o slogan da campanha da Roadrunner contra as drogas, "Stop the Madness", afirmando que "As religiões não são divertidas. Põe em perigo a religião da vida e da felicidade de milhões de pessoas. É preciso parar. Apelamos em particular para os jovens de hoje. Pare a loucura. Não são as melhores coisas da vida."

Faixas 

 "Intro" – 00:33
 "Throne of Fire" – 04:35
 "Jesus Is Dead" – 07:17
 "Divorced from God" – 05:41
 "Hypochristianity" – 06:19
 "Forced Imprudence" – 05:21
 "Psycho Dawn" – 03:57
 "Cross the Bridge of False Prophecies" – 08:26
 "Cauterize the Church Council" – 06:05

Créditos

Marcel van Haaf - Guitarra elétrica
Edwin Kelder - Vocal
Marco Arends - bateria
Nils Vos - Baixo
Bert Huisjes - Guitarra elétrica

Álbuns de death metal
Álbuns de Altar
Álbuns de 1994